Княжево — село в Бежецком районе Тверской области, входит в состав Городищенского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 2 км на юго-восток от районного центра Бежецк.

История 
В 1776 году в селе была построена каменная Благовещенская церковь, имевшая 7 престолов. В 1881 году церковь была сильно переделана в формах эклектики: храм со всех сторон обстроен, заново сооружены трапезная и колокольня.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Княжевской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года село являлось центром Княжевского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Городищенского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1776).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района